Jméno a příjmení Heinrich Koch nosí:

 Heinrich Koch (1896–1934) – česko-německý fotograf a pedagog
 Heinrich Koch (1781–1861) – rakousko-německý architekt a umělecký řemeslník